Монголы:

 Монгольские народы, монголы — группа родственных народов, говорящих на монгольских языках, и тесно связанных общей многовековой историей, культурой, традициями и обычаями.
 Халха-монголы — монгольский народ, составляющий основное население Монголии.
 Монголы (фильм) — исторический фильм франко-итальянского производства режиссёров Андре де Тота, Риккардо Фреда и Леопольдо Савона.

См. также 
 Монгол (значения)
 Могулистан
 Империя Великих Моголов
 Монгул